Роберт «Боб» Келли: Келли, Боб (1893—1969) — английский футболист и тренер.
  (род. 1946) — канадский хоккеист.
 Келли, Боб (род. 1950) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975).